Pozzi puede estar referido a:

Personas 
 Baby Pozzi (1963-), actriz pornográfica y actriz convencional retirada de nacionalidad italiana.
 Catherine Pozzi (1882-1934), poeta, narradora y diarista francesa.
 Gianluca Pozzi (1965-), jugador de tenis de nacionalidad italiana.
 Luis Alberto Pozzi (1948-), militar argentino retirado.
 Mirtha Pozzi, compositora y percusionista franco-uruguaya.
 Moana Pozzi (1961-1994), actriz porno, modelo y presentadora de televisión Italiana.
 Renzo Pozzi (1984-), futbolista uruguayo.